

Макаровка — село, Ключівський район, Алтайський край
 Макаровка — село, Лаїшевський район, Татарстан
 Макаровка — присілок, Муромський район, Владимирська область
 Макаровка — село, Ніколаєвський район, Хабаровський край
 Макаровка — присілок, Рузаєвський район, Мордовія
 Макаровка — село, Саранський міський округ, Мордовія
 Макаровка — присілок, Чекмагушівський район, Башкортостан

Див. також 
 Макарівка

ru:Макаровка